Ислейвур Гиссурарсон (Ислейв сын Гицура; —) — исландский священник, стал первым епископом Исландии после принятия христианства.

Его родителями были Гицур сын Тейта из рода Мосфеллингов и Тордис дочь Тородда. После окончания Херфорде в Германии был назначен епископом Исландии в 1056 году через рукоположение Адальберта Гамбургского, архиепископа Гамбурга и Бремена. Он основал епархию в своём родовом имении в Скалхольте и создал там школу. Одним из его учеников был Йон Огмюндссон, позднее ставший первым епископом в Голаре.

Ислейвур был епископом 24 года, вплоть до своей смерти. Он был женат на Далле дочери Торвальда и имел от этого брака трёх сыновей: Торвальда, Тейта и Гицура, который принял епископство после смерти отца.

Примечания

Ссылки 
 Ökumenisches Heiligenlexikon
 Stadlers Vollständiges Heiligenlexikon
 Bibliographisch-Biografischer Kirchenlexikon
 Kathpedia: Skandinavische Heilige

Епископы Скаульхольта
Епископы XI века